Jambearum (Pasrujambe)
 Jambearum (Patebon)
 Jambearum (Puger)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing